Asselberg ist der Name geografischer Objekte:

  Asselberg (Gemeinde Gnas), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
  Asselberg (Mittelfranken) (554 m), Berg in der Gemeinde Offenhausen, Landkreis Nürnberger Land, Bayern